Колонсей () — остров Шотландии. Также может означать:

 Колонсей — аэропорт острова.
 Литл-Колонсей — близлежащий остров, «Малый Колонсей».
  — городок в Канаде.
  — посёлок в Канаде.